Придел Ангела:
 Придел Ангела — небольшой придел в Кувуклии Храма Гроба Господня в Иерусалиме.
 Придел Ангела (фильм) — художественный фильм, историческая драма.